Desa Kedungombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kedungombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,97), 
 Desa Kedungombo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,26), 

Robotskapade Indonesienförgreningar